Amerikai Egyesült Államok
Benson (Arizona)
Benson (Észak-Karolina)
Benson (Illinois)
Benson (Louisiana)
Benson, Maryland (egyértelműsítő lap)
Benson (Michigan)
Benson (Minnesota)
Benson (New York)
Benson (Pennsylvania)
Benson (Utah)
Benson (város, Vermont)
Benson (statisztikai település, Vermont)
Benson (Wisconsin)
Benson megye, Észak-Dakota
Benson Township, Minnesota
 Kanada
Benson No. 35, Saskatchewan
Benson (Saskatchewan)
 Egyesült Királyság
Benson (Oxfordshire)